Klett peut faire référence à :

 Klett (Norvège), un village à Trondheim, Norvège
 Arnulf Klett (1905 - 1974), maire de Stuttgart, Allemagne
 August Klett (1799 - 1869), homme politique allemand
 Theodor von Cramer-Klett (1817 - 1884), industriel allemand
 Valeska Klett, connue sous le pseudonyme de Valezka
 Ernst Klett Verlag, maison d'édition allemande
Homonymie